Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 6–7 (5–7), 6–2, 6–3 contro Claudia Kohde Kilsch e Helena Suková.

Teste di serie 

  Martina Navrátilová /  Pam Shriver (finale)
  Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (campionesse)
  Kathy Jordan /  Elizabeth Smylie (secondo turno)
  Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (semifinali)
  Barbara Potter /  Sharon Walsh-Pete (quarti di finale)
  Bettina Bunge /  Eva Pfaff (terzo turno)
  Elise Burgin /  Alycia Moulton (secondo turno)
  Carling Bassett /  Chris Evert-Lloyd (quarti di finale)

 Gigi Fernández /  Robin White (quarti di finale) 
 Rosalyn Fairbank /  Bonnie Gadusek (primo turno) 
 Candy Reynolds /  Paula Smith (terzo turno) 
 Marcella Mesker /  Pascale Paradis (terzo turno) 
 Kathleen Horvath /  Virginia Ruzici (terzo turno) 
 Katerina Maleeva /  Manuela Maleeva (secondo turno) 
 Andrea Temesvári /  Adriana Villagrán (primo turno) 
 Anne Hobbs /  Christiane Jolissaint (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1985